Моніка Селеш була чинною чемпіонкою і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши Кончіту Мартінес з рахунком 6–3, 6–2.

Турнір затримався на кілька днів через негоду. Учасниці були змушені грати по два матчі за один день, щоб завершити його вчасно. 3-тє коло і чвертьфінали відбулись у суботу, а півфінали і фінал - у неділю.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA)

Bausch & Lomb Championships, одиночний розряд
2000